Der Sinn des Lebens steht für:

 Sinn des Lebens, philosophische Fragestellung
 Der Sinn des Lebens (Film), britischer Satirefilm von Monty Python (1983)